Exormothecaceae är en familj av bladmossor. Exormothecaceae ingår i ordningen Marchantiales, klassen levermossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Exormothecaceae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Levermossor
Exormothecaceae